150-ият източен меридиан или 150° източна дължина e меридиан, който се разпростира от Северния полюс на север, през Северния ледовит океан, Азия, Тихия океан, остров Нова Гвинея, Тихия океан, Австралия, Тихия океан и Антарктида, до Южния полюс на юг.

Сформира голяма окръжност с 30-и западен меридиан.

и150-и източен меридиан